Бейшеналиев () — киргизская фамилия. Женская форма: Бейшеналиева. Известные носители:

 Бейшеналиев, Азиз Болотович (род. 1971) — кыргызский и российский актёр, режиссёр и сценарист.
 Бейшеналиев, Болот (1937—2002) — советский кинематографист, актер театра и кино. Народный артист Киргизии. 
 Бейшеналиева, Бюбюсара (1926—1973) — киргизская советская артистка балета, педагог. Народная артистка СССР (1958), основательница киргизской национальной балетной школы.
 Бейшеналиев, Шукурбек (1928—2000) — советский киргизский писатель.